Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Herk-de-Stad. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Limburg (Belgische provincie)

 
Herk-de-Stad